Lužná ist der Name mehrerer Orte

Lužná u Rakovníka (Luschna), Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
Lužná u Vsetína (Luschna), Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien
Lužná (Lusen), Ortsteil von Bor, Okres Tachov, Tschechien, siehe Lužná u Boru
Lužná (Pföhlwies), Ortsteil von Kopřivná, Okres Šumperk, Tschechien
Lužná (Luschne), Ortsteil von Větřní, Okres Český Krumlov, Tschechien
Lužná (Libá) (Sorghof), Ortslage von Libá, Okres Cheb, Tschechien
Lužná (Philippenau), Ortslage von Huntířov, Okres Děčín, Tschechien

Dunajská Lužná, Gemeinde im Okres Senec, Slowakei